|-
| 130201 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130202 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130203 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130204 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130205 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130206 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130207 - ||  || 15 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130208 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130209 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130210 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130211 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130212 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130213 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130214 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130215 - ||  || 13 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130216 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130217 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130218 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130219 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130220 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130221 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130222 - || 2000 BM || 24 ianuarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130223 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130224 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130225 - ||  || 25 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 130226 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130227 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130228 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130229 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 130230 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130231 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130232 - ||  || 16 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130233 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130234 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130235 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130236 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130237 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130238 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130239 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130240 - ||  || 6 februarie 2000 ||  || 
|-
| 130241 - ||  || 10 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130242 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130243 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130244 - ||  || 4 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 130245 - ||  || 8 februarie 2000 ||  || 
|-
| 130246 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130247 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130248 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130249 - ||  || 5 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 130250 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130251 - ||  || 11 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130252 - ||  || 4 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130253 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130254 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130255 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130256 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130257 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130258 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130259 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130260 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130261 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130262 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130263 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130264 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130265 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130266 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130267 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130268 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130269 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130270 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130271 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130272 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130273 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130274 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130275 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130276 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130277 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130278 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130279 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130280 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130281 - || 2000 EM || 2 martie 2000 ||  || 
|-
| 130282 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130283 - ||  || 4 martie 2000 ||  || 
|-
| 130284 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130285 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130286 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130287 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130288 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130289 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130290 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130291 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130292 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130293 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130294 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130295 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130296 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130297 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130298 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130299 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130300 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-